Карл Ке́реньи (; 19 января 1897, , Австро-Венгрия — , , Швейцария) — венгерский и швейцарский филолог-классик, религиовед.

Биография 
Сын почтового служащего. Учился в Будапештском университете, затем в Гейдельберге, Берлине и др. городах Германии. В 1936 — профессор классической филологии и древней истории в Пече, в 1941 — в Сегеде.

В 1943 под давлением фашистского хортистского режима эмигрировал из Венгрии в Швейцарию, поселился в Асконе, в 1945—1947 гг. преподавал в Базеле венгерский язык и культуру (благодаря протекции Юнга). В 1962 году получил швейцарское гражданство.

Научная деятельность 
Близкий друг и сотрудник Карла Юнга, опубликовал несколько работ в соавторстве с ним, с американским антропологом Полом Радиным. Был деятельным членом международного общества «Эранос», публиковался в его ежегоднике. Много лет переписывался с Германом Гессе, Томасом Манном.

Список произведений 
 Apollon. Studien über antike Religion und Humanität (1937)
 Das ägäische Fest. Die Meergötterszene in Goethes Faust II (1941)
 Der Mythos der Hellenen in Meisterwerken der Münzkunst (1941)
 Töchter der Sonne, Betrachtungen über griechische Gottheiten (1944)
 Bachofen und die Zukunft des Humanismus. Mit einem Intermezzo über Nietzsche und Ariadne (1945)
 Die Geburt der Helena samt humanistischen Schriften aus den Jahren 1943-45 (1945)
 Der Göttliche Arzt. Studien über Asklepius und seine Kultstätte (1948)
 Niobe. Neue Studien über Antike Religion und Humanität (1949)
 Pythagoras und Orpheus. Präludien zu einer zukünftigen Geschichte der Orphik und des Pythagoreismus (1950)
 Die Jungfrau und Mutter der griechischen Religion. Eine Studie über Pallas Athene (1952)
 Stunden in Griechenland, Horai Hellenikai (1952)
 Unwillkürliche Kunstreisen. Fahrten im alten Europa 1952 (1954)
 Griechische Miniaturen (1957)
 
 Gespräch in Briefen (Thomas Mann/Karl Kerényi) (1960)
 Streifzüge eines Hellenisten, Von Homer zu Kazantzakis (1960)
 Prometheus — Die menschliche Existenz in griechischer Deutung (1962)
 Die Religion der Griechen und Römer (1963)
 Die Mythologie der Griechen. Bd.1-2 (1966)
 Humanistische Seelenforschung; «Werke in Einzelausgaben», Band 1 (1966)
 Auf Spuren des Mythos; «Werke in Einzelausgaben», Band 2 (1967)
 Tage- und Wanderbücher 1953-60. «Werke in Einzelausgaben», Band 3 (1969)
 Der antike Roman (1971)
 Briefwechsel aus der Nähe (Hermann Hesse/Karl Kerényi) (1972)
 Apollon und Niobe/ Hrsg. von Magda Kerényi. «Werke in Einzelausgaben», Band 4 (1980)
 Urbilder der Griechischen Religion/ Hrsg. von Magda Kerényi. Werkausgabe, Band 5 (1998)

Переводы на русский язык

Примечания

Литература 
 Heinrichs H.-J. Expeditionen ins innere Ausland: Freud, Morgenthaler, Lévi-Strauss, Kerényi; das Unbewußte im modernen Denken. Gießen: Psychosozial-Verl., 2005
 Neuhumanismus und Anthropologie des griechischen Mythos: Karl Kerényi im europäischen Kontext des 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Renate Schlesier, Roberto Sanchiño Martínez. Locarno: Rezzonico, 2006

Ссылки 
 Страница в Журнальном зале

Филологи Венгрии
Исследователи древнегреческой мифологии и религии
Филологи Швейцарии
Антиковеды Швейцарии
Антиковеды Венгрии
Лауреаты премии имени Баумгартена
Иммигрировавшие в Швейцарию из Венгрии
Почётные доктора Уппсальского университета